

Lokalizacje

Niemcy 
 Buxheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt
 Buxheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Inne 
 Buxheim – klasztor